Okrajová může být:
 ulice
 Okrajová (Beroun)
 Okrajová (Bořanovice)
 Okrajová (Brno)
 Okrajová (Český Těšín)
 Okrajová (Dalovice)
 Okrajová (Havířov)
 Okrajová (Hlučín)
 Okrajová (Hnanice)
 Okrajová (Hostivice)
 Okrajová (Hradec Králové)
 Okrajová (Chomutov)
 Okrajová (Chotěboř)
 Okrajová (Chýně)
 Okrajová (Jihlava)
 Okrajová (Karviná)
 Okrajová (Kralupy nad Vltavou)
 Okrajová (Letohrad)
 Okrajová (Líbeznice)
 Okrajová (Miroslav)
 Okrajová (Mladá Boleslav)
 Okrajová (Most)
 Okrajová (Náchod)
 Okrajová (Nové Město nad Metují)
 Okrajová (Orlová)
 Okrajová (Otvice)
 Okrajová (Pardubice)
 Okrajová (Petřvald)
 Okrajová (Plesná)
 Okrajová (Praha)
 Okrajová (Rychvald)
 Okrajová (Říčany)
 Okrajová (Stařeč)
 Okrajová (Šenov)
 Okrajová (Šternberk)
 Okrajová (Teplice)
 Okrajová (Těrlicko)
 Okrajová (Třebíč)
 Okrajová (Třinec)
 Okrajová (Velká Dobrá)
 Okrajová (Vratimov)
 Okrajová (Zdiby)
 Okrajová (Zlín)
 Okrajová (Zvole)
 Okrajová (Zruč-Senec)